Forquilhinha kan syfta på:

Brasilien 

 Forquilhinha (kommun), Santa Catarina, 
 Forquilhinha (ort), Santa Catarina,